Эховирусы () — группа серотипов РНК-содержащих энтеровирусов из семейства Picornaviridae. Эховирусы обнаружены в желудочно-кишечном тракте, вирус вызывает оппортунистические заболевания.

История 
Эховирусы были впервые выделены в стуле детей, не имевших симптомов заболевания в начале 1950-х. «Эхо-» в названии таксона представляет собой аббревиатуру от  — «orphan virus» означает: вирус «сиротка», то есть вирус не связан с известным заболеванием.

Описание 
Эховирусы — возбудители инфекционных заболеваний, преимущественно заражающие детей. Эховирусы являются основной причиной лихорадочных состояний у новорождённых и детей, а также, наряду с другими энтеровирусами, наиболее частой причиной асептического менингита.

Болезнь у детей может привести к развитию системных заболеваний и приводит к смертности в раннем возрасте. Эховирусные инфекции могут иметь симптомы других инфекций, вызываемых бактериями и вирусами.

Структура вируса 
Вирион эховируса имеет размер около 24—30 нм, имеет белковый капсид, который составляет до 75 % вирусной частицы, и содержит в центре одноцепочечную РНК. Геномная РНК имеет длину около 7,5 тысяч оснований, содержит ген РНК-полимеразы, вирусные белки, а также ген полипротеина, из которого образуются структурные белки, необходимые для репликации в клетке. Структурные белки определяют специфичность к организму хозяина и играют важную роль в доставке геномной РНК в цитоплазму клетки.

В некоторых случаях репликация вирусов после инфицирования происходит в носоглотке затем вирусы попадают в лимфатические узлы. Однако, большая часть вирусных частиц проглатывается и они попадают в желудочно-кишечный тракт, где связываются со специфическими рецепторами. Вирусы попадают в нижние части кишечника, реплицируются там, но не имеют никаких эффектов на клетки. Вирусы попадают также во многие другие части тела — центральную нервную систему, печень, селезёнку, костный мозг, сердце и в лёгкие. Репликация вируса происходит в течение 4—6 дней после инфицирования, что вызывает симптомы болезни. Эховирусы обладают крайне высокой инфекционностью и способны заражать практически любую клетку в организме. Вирусы распространяются воздушно-капельным путём в течение 1—3 недель после заражения, а также фекально-оральным путём в течение до 8 недель после заражения.

Эпидемиология, прогноз 
Источники – больные люди и носители. Механизм заражения – фекально-оральный. Входными воротами являются: слизистая оболочка носа, глотки, тонкого кишечника.

Эховирусами заражаются в основном мужчины и дети, инфицирование в течение первых двух недель после рождения может привести к смерти ребёнка. У самых маленьких детей смерть обычно возникает в результате печёночной недостаточности или миокардита, но не в результате поражения ЦНС. Более взрослые дети и взрослые пациенты имеют хороший прогноз. Наиболее частым осложнением у взрослых также является миокардит.

Как правило, вирус не выходит из очага первичной инфекции; реже он распространяется гематогенно, а при тяжелых формах его можно выделить из пораженного органа.

Лабораторная диагностика
Материал: СМЖ, фекалий, мазки из глотки.

Вирусологический метод. Выделение возбудителя из материала больного проводят заражением клеток организма почек человека и обезьян циномольгус и зеленых мартышек. Факт обнаружения возбудителя – не абсолютный показатель для постановки диагноза (т.к. возможно бессимптомное носительство). 

Серологический метод. РН (реакция нейтрализации), РСК (реакция связывания комплемента), РТГА (реакция торможения гемаглютинации), ПЦР (Полимеразная цепная реакция).

Клиническая картина
ОРВИ, лихорадка неясного генеза. Асептические менингиты обычно носят самоограничивающийся характер, протекают относительно легко и не вызывают осложнений. В редких случаях наблюдаются восходящие параличи и энцефалиты, напоминающие поражения, вызываемые полиовирусами. Серовары 9 и 16 вызывают лихорадочное состояние, сопровождающееся кореподобными высыпаниями. Серотипы 11, 18, 19 вирусов ЕСНО относятся к числу наиболее частых возбудителей кишечных диспепсий человека. Синдром Гийена-Барре (поражение нервных волокон организма). 

Продолжительность инкубационного периода при ЕСНО-вирусной инфекции составляет 3-4 суток, в редких случаях – до 10 суток. ЕСНО-вирусы вызывают следующие клинические синдромы: серозный менингит (серотипы 1-5, 7, 9, 11, 13-21, 25, 27); паралич (серотипы 2, 4, 6, 9, 11, 30); энцефалит, атаксию, синдром Гийена-Барре (серотипы 2, 6, 9, 19); миокардит и перикардит (серотипы 1, 6, 9, 19); тяжелое системное заболевание новорожденных с некрозом печени (серотип 11); гепатит (серотипы 4, 9); диабет (серотип 9); респираторное заболевание (серотипы 4, 9, 11, 20, 25); экзантема (серотипы 2, 4, 6, 9, 11, 18); миалгии (серотипы 1, 6, 9) и диарея (серотипы 11, 18, 19 ).

Лечение 
Для эховирусной инфекции нет специфического способа лечения. Антивирусный препарат плеконарил предотвращает связывание эховирусных частиц с клеточной мембраной и раскрывание вирионов.

Примечания 

Picornaviridae